Вуковци могу бити:
 Вуковци (Подгорица), насеље у општини Подгорица, Црна Гора
 Вуковци (Чрномељ), насеље у општини Чрномељ, Словенија